William Elsey ist der Name folgender Personen:

* William Elsey (Rugbyspieler) (1870–1936), englischer Rugby-Union-Spieler
 William Edward Elsey, britischer anglikanischer Bischof